New Berlin ist der Name mehrerer Orte in den USA, die nach der deutschen Hauptstadt Berlin benannt sind:

 New Berlin (Illinois), Ort im Sangamon County, Illinois
 New Berlin (Pennsylvania), Ort im Union County, Pennsylvania
 New Berlin (Texas), Ort im Guadalupe County, Texas
 New Berlin (Wisconsin), Ort im Waukesha County, Wisconsin
 New Berlin (New York), Ort im Chenango County, New York
 New Berlin (Mond) Erste und größte Siedlung auf dem Mond im Star-Trek-Universum